De Tethysuchia zijn een clade van uitgestorven neosuchische mesoeucrocodylide crocodylomorfen die bekend is van het late Midden-Jura (Bathonien) tot het Vroeg-Eoceen (Ypresien) van Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Zij werden in 1982 door de Franse paleontoloog Eric Buffetaut benoemd als een onderorde. De naam betekent "Thetys-krokodillen". Tethysuchia werd jarenlang beschouwd als een synoniem van Dyrosauridae of Pholidosauridae. In de meeste fylogenetische analyses werd echter de knoop Dyrosauridae + Pholidosauridae sterk ondersteund. De Andrade et alii (2011) suggereerden dat de naam Tethysuchia voor dat knooppunt zou worden gebruikt. Ze definieerden het als een nodusclade, bestaande uit Pholidosaurus purbeckensis (Mansel-Pleydell, 1888) en Dyrosaurus phosphaticus (Thomas, 1893), hun laatste gemeenschappelijke voorouder en al zijn nakomelingen. In hun analyse vonden ze dat de steun voor Tethysuchia eigenlijk sterker is dan de steun voor Thalattosuchia. Het volgende cladogram toont de positie van Tethysuchia onder de Neosuchia sensu De Andrade.

Uitgestorven Crocodylomorpha